Wez steht für:
 Wez, ehemaliger Ortsteil von Val-de-Vesle, Frankreich 
 Wez-Velvain, Ort in Belgien 

Wez ist der Name von:
 Johann Fidelis Wez (1741–1820), Kirchen- und Porträtmaler

WEZ bezeichnet:
 ein Walderlebniszentrum, eine waldpädagogische Einrichtung
 Karl Preuß GmbH, eine als EDEKA WEZ (Weser-Einkaufs-Zentrum) auftretende Supermarktkette der Edeka Minden-Hannover in der Region Minden, Nienburg und Schaumburg 
 die Westeuropäische Zeit,  Zeitzone von z. B. Portugal und Großbritannien siehe Westeuropäische Zeit
 die Wärmeeinflusszone in der Schweißtechnik
 das Westfalen-Einkaufszentrum Dortmund

Siehe auch
 Wetz

Abkürzung